Le Combat folk est le nom d'un mouvement musical typiquement italien, typique de la scène folk rock depuis le début des années 90.

Origine du terme et caractéristiques 
L'origine du nom remonte à la sortie d'un disque du groupe Modena City Ramblers en 1993.

Le courant renvoie à l'approche musicale / sociale typique du folk des années 60, poursuivant souvent la bande originale du rock celtique, du folk punk irlandais des années 80 ( The Pogues ) et en général de tout le folk rock et de ses nombreux sous-genres.

Page contenant un lien mort